La magnesio-ferri-fluoro-hornblende è un minerale appartenente al sottogruppo degli anfiboli di calcio, una suddivisione del supergruppo dell'anfibolo scoperto a Portoscuso in provincia di Cagliari, Sardegna, Italia.

Morfologia

Origine e giacitura

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Anfibolo